{{Футболист
 |имя                         = Ферди Вирклау
 |полное имя                  = Фердинанд Вирклау
 |дата рождения               = 1.4.1973
 |место рождения              = Билтховен, Нидерланды
 |гражданство                 =  Нидерланды
 |рост                        = 184
 |позиция                     = защитник
 |молодёжные клубы          = 
 |клубы                       = {{футбольная карьера 
|1991—1996| Утрехт|117 (4)
|1996—1997| Витесс|30 (1)
|1997—1999| Тенерифе|32 (1)
|1999—2002| Аякс|38 (0)
|1991—2002 |Итого за карьеру|217 (6)}}
 |национальная сборная        = 
}}Ферди Вирклау''' (; род. 1 апреля 1973, Билтховен) — нидерландский футболист.

Биография

Клубная карьера 
Ферди Вирклау начал свою футбольную карьеру в клубе «Утрехт» в 1991 году. Дебют Ферди за «Утрехт» состоялся 14 сентября 1991 года в матче против «Твенте», который завершился со счётом 1:1. Всего в своём первом сезоне Вирклау провёл 5 матчей в чемпионате Нидерландов сезона 1991/1992. За пять сезонов Ферди провёл 117 матчей за «Утрехт» и забил 4 мяча.

В 1996 году Ферди перешёл в клуб «Витесс» из города Арнем. В «Витессе» Ферди провёл всего один сезон, отыграв 30 матчей и забив 1 гол. Летом 1997 года Вирклау отправился в Испанию выступать за клуб «Тенерифе». За два года в Испании Ферди провёл 32 матча и забил один мяч в чемпионате Испании, в зимнее трансферное окно сезона 1998/1999 Ферди перешёл в амстердамский «Аякс». В своём первом сезоне за «Аякс» Ферди провёл 8 матчей и стал обладателем кубка Нидерландов. В 2002 году Ферди стал чемпионом нидерландов и обладателем кубка Нидерландов. После завершения своей профессиональной карьеры футболиста в 2002 году Ферди выступал за любительский клуб «ВВ РУК».

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Вирклау дебютировал 10 октября 1996 года в матче против сборной Уэльса, который завершился победой нидерландцев со счётом 3:1. Свой второй и последний матч за сборную Ферди провёл 4 июня 1997 года против сборной ЮАР, завершившийся со счётом 0:2 в пользу Нидерландов.

Достижения 
 Обладатель кубка Нидерландов: 1999, 2002
 Чемпион Нидерландов: 2002

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте «Voetbalstats.nl»

Родившиеся в Билтховене
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения